Litaniae de venerabili altaris Sacramento K 125 – composizione del 1772 di Wolfgang Amadeus Mozart
 Litaniae de venerabili altaris Sacramento K 243 – composizione del 1776 di Wolfgang Amadeus Mozart